Maxime (filosofie), een term uit de filosofie
Maxime (taalkunde), een term uit de taalkunde
Maxime, een voornaam, afgeleid van Maximiliaan
Maxime Lupker, alias Maxje (rapster) (1993), Nederlands rapper

Zie ook
Maxim (doorverwijspagina)
Maxima (doorverwijspagina)